Lienemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Lienemann-Perrin (* 1946), Schweizer Theologin
 Gustav Lienemann (1880–1964), deutscher Lehrer und Kommunalpolitiker
 Klaus Lienemann (1947–2021), deutscher Fußballspieler
 Manfred Lienemann (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Marie-Noëlle Lienemann (* 1951), französische Politikerin
 Wolfgang Lienemann (* 1944), deutsch-schweizerischer evangelischer Theologe